Francisco de Azevedo ou pode referir-se a:

Francisco de Azevedo (?–1638) — administrador colonial português que governou a Capitania do Grão-Pará
Francisco de Azevedo Cabral (1828–?) — político português e vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo
José Francisco de Azevedo e Silva (1858–1936) — advogado português
Francisco João de Azevedo (1814-1880) – padre católico e inventor brasileiro
Francisco de Paula Vicente de Azevedo (1856–1936) — primeiro e único Barão de Bocaina
José Francisco de Azevedo Lisboa (?–?) — traficante português de escravos
Francisco Azevedo (1951–?) — romancista brasileiro

Desambiguações de antropônimos